Almeirim bezeichnet:

 Almeirim (Portugal), eine Gemeinde, Stadt und Kreis in Portugal
 Almeirim (Pará), ein Munizip im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Almeirim (São Tomé), einen Ort auf São Tomé im afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe